Bundesliga niemiecka w piłce nożnej 2009/2010 - 47. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych niemieckiej klubowej piłki nożnej. Sezon został rozpoczęty 7 sierpnia 2009 roku a zakończony 8 maja 2010.

Informacje 
 Mistrz Niemiec: Bayern Monachium 
 Wicemistrz Niemiec: FC Schalke 04
 Spadek do 2. Bundesligi: Hertha BSC, Vfl Bochum
 start w Lidze Mistrzów: Bayern Monachium, FC Schalke 04, Werder Brema
 start w Lidze Europejskiej: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart

Drużyny 
W Bundeslidze występuje 18 zespołów, które walczą o tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej:

Rozgrywki 
W sezonie 2009/2010 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Inauguracja rozgrywek miała miejsce 7 sierpnia 2009 o godz. 20:30 w Wolfsburgu, gdzie obrońca tytułu Mistrza Niemiec, miejscowy VfL Wolfsburg podejmował zespół VfB Stuttgart. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 2:0. Pierwszą bramkę sezonu zdobył w 71 min. Zvjezdan Misimović.

Runda jesienna: 7 sierpnia 2009 – 19 grudnia 2009
Runda wiosenna: 16 stycznia 2010 – 8 maja 2010

Tabela

Wyniki

Baraże 
Drużyna , która zajęła 16 pozycję w rozgrywkach Bundesligi zmierzyła się z trzecią drużyną 2. Bundesligi  w dwumeczu. Jako zwycięzca  zagra w kolejnej edycji rozgrywek w sezonie 2010/2011. Mecze rozegrano 13 i 16 maja 2010, przy czym pierwszy mecz rozgrywała jako gospodarz drużyna z wyższej Bundesligi.

Najlepsi strzelcy 
Źródło: kicker
22 bramki
  Edin Džeko ()

21 bramek
  Stefan Kießling ()

19 bramek
  Lucas Barrios ()

18 bramek
  Kevin Kurányi ()

16 bramek
  Claudio Pizarro ()
  Arjen Robben ()

Stadiony

Polacy w klubach 
 Bayer 04 Leverkusen – Tomasz Zdebel
 Borussia Dortmund – Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski
 Holstein Kiel – Jarosław Lindner 
 1. FC Köln – Adam Matuszczyk

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona niemieckiej Bundesligi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech